Заполье — название населённых пунктов:

Белоруссия

Брестская область 
 Заполье — деревня в Барановичском районе
 Заполье — деревня в Брестском районе
Заполье — деревня в Бытенском сельсовете Ивацевичского района
Заполье — деревня в Коссовском сельсовете Ивацевичского района
 Заполье — деревня в Ляховичском районе
 Заполье — деревня в Пинском районе
 Заполье — деревня в Пружанском районе

Витебская область 
 Заполье — деревня в Бешенковичском районе.
 Заполье — деревня в Браславском районе.
 Заполье — деревня в Витебском районе
 Заполье — деревня в Докшицком районе
 Заполье — деревня в Лепельском районе
 Заполье — агрогородок в Оршанском районе.
 Заполье — деревня в Адамовском сельсовете Полоцкого района.
 Заполье — деревня в Вороничском сельсовете Полоцкого района.
 Заполье — деревня в Сенненском районе
 Заполье — деревня в Толочинском районе
 Заполье — деревня в Великодолецком сельсовете Ушачского района.
 Заполье — деревня в Глыбоченском сельсовете
 Заполье — деревня в Ушачском сельсовете
 Заполье — деревня в Шарковщинском районе
 Заполье — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область 
 Заполье — деревня в Калинковичском районе.
 Заполье — деревня в Лельчицком районе.
 Заполье — агрогородок в Рогачёвском районе.

Гродненская область 
 Заполье — деревня в Гродненском районе
 Заполье — деревня в Дятловском районе
 Заполье — деревня в Кореличском районе
 Заполье — деревня в Лидском районе
 Заполье — деревня в Мостовском районе
 Заполье — деревня в Новогрудском районе
 Заполье — деревня в Щучинском районе

Минская область 
 Заполье — деревня в Клецком районе
 Заполье — посёлок в Копыльском районе
 Заполье — деревня в Крупском районе
 Логойский район
 Заполье — деревня в Нестановичском сельсовете
 Заполье — деревня в Червонношвабовском сельсовете
 Заполье — агрогородок в Слуцком районе
 Заполье — агрогородок в Червенском районе

Могилёвская область 
 Заполье — деревня в Белыничском районе
 Глусский район
Заполье — деревня в Заволочицком сельсовете
 Заполье — деревня в Калатичском сельсовете
 Заполье — деревня в Дрибинском районе
 Заполье — агрогородок в Кличевском районе
 Заполье — деревня в Мстиславском районе
 Заполье — деревня в Шкловском районе

Россия

Архангельская область 
 Каргопольский район, Ухотское сельское поселение
Заполье — деревня в Кречетовском сельсовете, на реке Свидь
 Заполье — деревня в Патровском сельсовете, около д. Философская
 Красноборский район
 Заполье — деревня в Телеговском сельском поселении
 Заполье — деревня в Черевковском сельском поселении
 Заполье — деревня в Ленском районе
 Холмогорский район
 Емецкое сельское поселение
 Заполье — деревня около д. Мыза
 Заполье — деревня около д. Сухарёво
 Заполье — деревня около д. Болото
 Зачачьевское сельское поселение
 Заполье — деревня около д. Верхняя Горка
 Заполье — деревня около д. Волость
 Заполье — деревня в Копачёвском сельском поселении
 Заполье — деревня в Матигорском сельском поселении
 Хаврогорское сельское поселение
 Заполье — деревня около д. Верхний Конец
 Заполье — деревня около д. Заручевье
 Заполье — деревня около д. Болото

Вологодская область 
 Заполье — деревня в Бабаевском районе
 Сокольский район
 Заполье — деревня в Воробьёвском сельском поселении
 Заполье — деревня в Чучковском сельском поселении
 Заполье — деревня в Чагодощенском районе

Ленинградская область 
 Бокситогорский район
Заполье — деревня в Большедворском сельском поселении
 Заполье — деревня в Борском сельском поселении
 Заполье — деревня в Климовском сельском поселении
 Заполье — деревня в Волосовском районе
 Заполье — посёлок в Выборгском районе
 Заполье — деревня в Гатчинском районе
 Заполье — деревня в Кингисеппском районе
 Лужский район
Заполье — деревня в Заклинском сельском поселении на реке Луга
 Заполье — деревня в Заклинском сельском поселении на Мерёвском озере
 Заполье — деревня в Серебрянском сельском поселении
 Заполье — деревня в Толмачёвском городском поселении
 Заполье — деревня в Ям-Тёсовском сельском поселении

Московская область 
 Заполье — деревня в Можайском районе.

Новгородская область 
 Батецкий район
 Заполье — деревня в Батецком сельском поселении
 Заполье — деревня в Передольском сельском поселении
 Заполье — деревня в Неболчском сельском поселении Любытинского района
 Заполье — деревня в Шимском городском поселении Шимского района

Оренбургская область 
 Заполье — посёлок в Адамовском районе

Пермский край 
 Заполье — деревня в Ильинском районе.
 Заполье — деревня в Красновишерском районе.
 Заполье — деревня в Кудымкарском районе, Болоевское сельское поселение.
 Заполье — деревня в Кудымкарском районе, Верх-Иньвенское сельское поселение.
 Заполье — деревня в Очёрском районе.
 Заполье — деревня в Пермском районе.
 
 Верещагинский район
Заполье — деревня в Путинском сельском поселении
 Заполье — деревня в Сепычевском сельском поселении
 Нытвенский район
 Заполье — деревня в Нытвенском городском поселении
 Заполье — деревня в Постаноговском сельском поселении
 Оханский район
 Заполье — деревня в Казанском сельском поселении
 Заполье — деревня в Таборском сельском поселении

Псковская область 
 Заполье — деревня в Бежаницком районе.
 Заполье — деревня в Гдовском районе, Добручинская волость.
 Заполье — деревня в Гдовском районе, Юшкинская волость.
 Заполье — деревня в Дедовичском районе, Вязьевская волость.
 Заполье — деревня в Дедовичском районе, Сосонская волость.
 Заполье — деревня в Дновском районе, Гавровская волость.
 Заполье — деревня в Дновском районе, Искровская волость.
 Заполье — деревня в Локнянском районе.
 Заполье — деревня в Палкинском районе.
 Заполье — деревня в Плюсском районе, Запольская волость.
 Заполье — деревня в Плюсском районе, Плюсская волость.

 Заполье — деревня в Порховском районе, Дубровенская волость.
 Заполье — деревня в Порховском районе, Логовинская волость.
 Заполье — деревня в Порховском районе, Славковская волость.
 Заполье — деревня в Струго-Красненском районе, Марьинская волость.
 Заполье — деревня в Струго-Красненском районе, Новосельская волость.
 Заполье — деревня в Струго-Красненском районе, Сиковицкая волость.

Рязанская область 
 Заполье — село в Старожиловском районе.
 Заполье — деревня в Шиловском районе.

Смоленская область 
 Заполье — деревня в Ельнинском районе.
 Заполье — деревня в Кардымовском районе.

Тверская область 
 Заполье — деревня в Вышневолоцком районе.
 Заполье — деревня в Западнодвинском районе.
 Заполье — деревня в Рамешковском районе.
 Заполье — деревня в Торжокском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Заполье — исчезнувшее село в Белогорском районе.

Украина 
 Заполье — село в Любомльском районе Волынской области.
 Заполье — село в Ратновском районе Волынской области.
 Заполье — село в Лугинском районе Житомирской области.

См. также 
 Заполье-1
 Заполье-2
 Заполье Речное
 Заполье Косицкое
 Заполе

Примечания